Коронаві́русна хворо́ба 2019 у Швейца́рії — розповсюдження пандемії коронавірусу територією Щвейцарії.

Перший випадок появи коронавірусної хвороби було виявлено на території Швейцарії 25 лютого 2020 року.

Статистика

Хронологія

2020 

25 лютого у Швейцарії було підтверджено перший випадок COVID-19 після спалаху COVID-19 в Італії. Результати аналізу 70-річного чоловіка в італомовному кантоні Тічино, який межує з Італією, дали позитивний результат на SARS-CoV-2. Чоловік раніше відвідував Мілан. Після цього було виявлено ще кілька випадків у кількох кантонах, пов'язаних із контактами з Італією, включаючи Базель-Сіті, Цюрих та Граубюнден. Також було підтверджено декілька поодиноких випадків, не пов'язаних з італійськими кластерами.

29 лютого Станом на кінець місяця у Швейцарії було 18 підтверджених випадків інфікування, летальних випадків у лютому не було.

20 березня уряд оголосив, що карантину запроваджуватися не буде, проте всі заходи чи зустрічі понад 5 осіб заборонені. Економічна діяльність продовжуватиметься, включаючи будівництво.

4 вересня країна внесла Україну до «карантинного списку», що зобов'язує людей, які прибувають з України, проходити двотижневий карантин.

29 жовтня у Швейцарії було введено комендантську годину. Заклади громадського харчування не зможуть працювати з 23:00 до 6:00.

19 грудня влада Швейцарії схвалила вакцину Pfizer від коронавірусу для використання для щеплення. Того ж дня в країні було посилено карантин.

23 грудня в країні почалася вакцинація населення, Швейцарія закупила 15,8 млн доз вакцини.

24 грудня в країні було виявлено новий штам коронавірусу з Британії.

2021 
У січні було зібрано 90 тис. підписів для проведення референдуму щодо заборони вводити локдаун, він має пройти не раніше червня 2021 року.

28 січня було оголошено, що країна виділила 1 млрд євро на безкоштовне тестування населення на COVID.

На 1 березня було заплановано почтупове пом'якшення карантину, відновлення роботи магазинів, музеїв, спортивних закладів.

З 13 вересня для відвідування барів та громадських заходів у громадян вимагають наявності COVID-паспорту.

Примітки 

Швейцарія
2020 у Швейцарії
2021 у Швейцарії
2022 у Швейцарії
Суспільство Швейцарії
2023 у Швейцарії